Појам Есекс може да се односи на:
Краљевина Есекс, англосаксонска краљевина у данашњој источној Енглеској.
Есекс, традиционалну енглеску грофовију
Есекс (Онтарио), град у Канади у покрајини Онтарио
Есекс (Ајова), град у САД у савезној држави Ајова